Zaffaroni ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Zaffaroni (1923–2014), uruguayisch-US-amerikanischer Biochemiker, Biotechnologe und Unternehmer
 Eugenio Raúl Zaffaroni (* 1940), argentinischer Richter und Rechtswissenschaftler
 Marco Zaffaroni (* 1969), italienischer Fußballspieler und -trainer 
 Pablo Zaffaroni (* 2001), argentinischer Stabhochspringer